Ketchum kan syfta på:

 Hal Ketchum
 Ketchum, Idaho
 Ketchum, Oklahoma
 Ketchum Glacier
 Ketchum Ridge